White Plains bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 White Plains (Alabama)
 White Plains (Georgia)
 White Plains (Kentucky)
 White Plains (Maryland)
 White Plains (New York)
 Hier fand die Schlacht von White Plains statt
 White Plains (North Carolina)
 White Plains (South Carolina)
 White Plains (Virginia)

Sonstiges:
 eine britische Band, siehe: White Plains (Band)
 mehrere Kriegsschiffe der United States Navy: siehe USS White Plains